Clemens VII. ist der Name folgender Personen:

 Clemens VII. (Gegenpapst) (Robert Graf von Genf; 1342–1394), Gegenpapst ab 1378
 Clemens VII. (Papst) (Giulio de’ Medici; 1478–1534), Papst ab 1523